Jakub Zbořil (né le  à Brno, en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Jakub Zbořil débute en 2013-2014 avec l'équipe des moins de 20 ans du HC Kometa Brno. Il rejoint ensuite les Sea Dogs de Saint-Jean en LHJMQ pour la saison 2014-2015. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Bruins de Boston.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| HC Kometa Brno U20 || Extraliga U20|| 36|| 5|| 16|| 21|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Sea Dogs de Saint-Jean|| LHJMQ|| 44|| 13|| 20|| 33|| 73|| 5|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
|2015-2016|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 50 || 6 || 14 || 20 || 57 || 17 || 2 || 8 || 10 || 6
|-
|2016-2017|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 50 || 9 || 32 || 41 || 44 || 16 || 3 || 4 || 7 || 12
|-
|2017-2018 || Bruins de Providence || LAH || 68 ||4 || 15 || 19 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 56 ||4 || 15 || 19 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2018-2019 || Bruins de Boston || LNH|| 2 ||0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 58 ||3 || 16 || 19 || 46 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC Kometa Brno || Extraliga || 18 || 1 || 7 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 ||Bruins de Boston || LNH || 42 || 0 || 9 || 9 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 ||Bruins de Boston || LNH || 10 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Bruins de Boston || LNH ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2014 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||0 ||3 ||3 ||8 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2015 || align=left| République tchèque U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||1 ||1 ||31 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||4 ||4 ||10 || align=left| place

Références 

Naissance en février 1997
Naissance à Brno
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du HC Brno